«Последнее слово» () — немецкий драматический сериал 2020 года режиссёра Арона Лехмана. В главных ролях Анке Энгельке и Йоханес Цайлер.

Сюжет 
Супруги Стефан и Карла прожили вместе двадцать пять лет, успели родить и вырастить детей, пережить самые чудесные моменты, и самые сильные ссоры. Жизненный путь Стефана неожиданно обрывается, к глубокому горю его близких. После скоропостижной смерти супруга, Клара с большим удивлением начинает знакомиться с тайнами мужа, о существовании которых она и не подозревала. Они никогда не обсуждали ничего подобного. В шоковом состоянии, женщина сталкивается ещё и с финансовыми проблемами «до кучи», она вынуждена написать заявление о работе начальнику похоронного бюро мистеру Боровски. Героиня, оказавшись в череде горестных и печальных событий, и находясь в полном хаосе, не может решить для себя каким образом ей скорбеть по мужу, и надо ли вообще.

В ролях 
 Анке Энгельке — Клара
 Йоханес Цайлер — Стефан
 Торстен Мертен —
 Нина Гуммих —
 Аарон Хильмер —
 Клаудиа Гейслер-Бадинг —
 Гудрун Риттер —
 Юри Винклер —

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Германии 2020 года
Телесериалы на немецком языке
Оригинальные программы Netflix